

Колледж-Стейшен — місто, штат Техас
 Колледж-Стейшен — переписна місцевість, штат Арканзас